Консе́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Жюийак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19059.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 60 км южнее Лиможа, в 35 км к западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 411 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 250 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 192 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 76,0 %). Из 192 активных работали 174 человека (95 мужчин и 79 женщин), безработных было 18 (7 мужчин и 11 женщин). Среди 58 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюльен (XII—XIII век). Памятник истории с 1922 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез